« Тыквоголовый 2 - Кровавые крылья» — американский фильм ужасов режиссёра Джеффа Барра, продолжение фильма Тыквоголовый. Второй фильм тетралогии «Тыквоголовый». Премьера фильма состоялась 19 октября 1994 года.

Сюжет

Пролог 
1958 год. Компания высокомерных подростков гонится за умственно отсталым мальчиком Томми и загоняет его вглубь шахты. Здесь они убивают мальчика. Мачеха этого мальчика, поняв свершившееся, плачет.

Основное содержание 
1994 год. В том же самом городке назначен новый шериф, пытающийся всем угодить и быть хорошим. Его дочь, с которой он в плохих отношениях, связалась с местными «крутыми» парнями в старших классах школы, одним из которых является сын судьи. Круг развлечений этой компании соответствующий: катание на машине на высокой скорости, курение травки, выпивка и т. д. Однажды они приезжают повеселится именно на ту заброшенную шахту, где много лет назад был убит слабоумный мальчик и где он в детстве любил играть. После этого в ходе одной из пьяных поездок на автомобиле сын судьи сбивает старушку, которую они после столкновения не находят на дороге. Одна из девушек утверждает что знает эту старуху и где она живёт и предлагает дойти до её дома, чтобы узнать всё ли с ней в порядке. В доме, одиноко стоящем посреди леса, никого не оказывается. Зато компания обнаруживает много странного и интересного в доме жертвы ДТП. Та же девушка, что привела их в этот дом находит необычную книгу, в которой есть заклинание для оживления мёртвых, а сын судьи находит на макете местного кладбища из песка и камешек пузырёк со странной жидкостью. Парень решает что это пригодится при совершении ритуала. Вскоре появляется слепая хозяйка дома, и просит их не трогать её вещи, так как это опасно для них. Но сын судьи толкает старушку и убегает из дома вместе с компанией. На необычном кладбище, в форме пентаграммы, они разрывают могилу, в которой помещён гроб с трупом. Сын судьи, спустившись в могилу, читает заклинание и выливает зелье в открытый рот лежащего там мертвеца. Ничего не происходит после завершения ритуала, и компания покидает кладбище. В это время слепая старушка случайно задевает свечу, и огонь быстро охватывает деревянную избушку. На крики о помощи старой женщины на кладбище начинает всё же что-то происходить. И мертвец оживает, после чего в городке находят изуродованный труп сорокалетнего мужчины. На месте убийства существо оставляет свой знак — рисует кровью крылья. Шериф городка принимается за работу и ведёт расследование убийств.

Примечания 

Фильмы Джеффа Берра
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1994 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Молодёжные фильмы
Фильмы-сиквелы
Фильмы о ведьмах
Фильмы о демонах
Фильмы о мести
Фильмы о психических заболеваниях
Фильмы о слепых